Габбай (, від גבה — `стягувати платежі`) — посадова особа в єврейській громаді або караїмській релігійній громаді, синагозі або кенасі, яка курує організаційними та грошовими справами.

Посилання 
 

Єврейська громада
Караїмізм